Valk, Valck:
 Kate Valk (* 1956) – americká divadelní herečka

Välk 
 Tartu Välk 494, hokejový klub z Tartu